

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Prądzona – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica

Inne 
 Prądzona – rzeka, lewy dopływ rzeki Chocina

Zobacz też 
 Prądzona-Wybudowanie
 Prądzonka